Kala je lahko:

 Kala, pojem iz mitologije
 Kala, Jupitrov naravni satelit
 Kala, slovenski celovečerni film
 Kála, trajno zelišče iz družine kačnikov
 Kala, slovenska povest
 Kala-azár, nalezljiva bolezen